NPB steht für
 Nationale Prozessbibliothek, ehemaliges Portal für Mitarbeiter öffentlicher Einrichtungen in Deutschland
 Netzwerk politische Bildung, ein Zusammenschluss von Trägern politischer Bildung, die der Sozialdemokratie nahe stehen
 NPB Neue Privat Bank, Zürich 
 Non-Photo Blue, Farbton im grafischen Design und in der Druckerei 
 Nippon Professional Baseball, Japan 
 Nuclear Physics Board der European Physical Society
 Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, niederländische Glaubensgemeinschaft
Abkürzung